Ata hu Adonai le-wadecha (; , ) ist ein jüdisches Gebet.

Beschreibung 

Es besteht aus einer Reihe von Versen, die beim Psuke desimra zum Schacharit, dem jüdischen Morgengebet, rezitiert werden. Die Verse stammen ursprünglich aus dem Buch Nehemiah, Kapitel 9, Verse 6–11.

Die Rezitation dieser Verse wurde im 13. Jahrhundert von Rabbi Meir von Rothenburg eingeführt. Der Brauch, diese Verse zusammen mit Wa-jewarech David noch vor dem Schirat Hajam zu singen, soll an Gottes Wunder beim Durchzug durch das Rote Meer erinnern.

In den meisten Siddurim erscheint dieses Gebet in zwei voneinander getrennten Absätzen. Die Teilung des Gebets erfolgt in der Mitte der dritten Strophe (Nechemiah 9: 8), als der Name von Abram zu Abraham wechselte, als Vater vieler Nationen.

Text und Übersetzung

Weblinks 
 auf daat.ac.il: תפלת שחרית T’filat Schacharit

Einzelnachweise 

Jüdischer Gottesdienst
Gebet (Judentum)

he:פסוקי דזמרה#"ויברך דוד"